Села:
 Гончарів — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Гончарів — Львівська область, Львівський район

 
 Гончарів — сотник полку Чорних запорожців Армії УНР